Lisia Jama – jaskinia w Beskidzie Makowskim
 Lisia Jama – jaskinia w Beskidzie Niskim
 Lisia Jama – jaskinia w Beskidzie Sądeckim
 Lisia Jama – jaskinia w Beskidzie Śląskim
 Lisia Jama – jaskinia w Tatrach Polskich
 Lisia Jama – jaskinia w Wąwozie Podskalańskim na Wyżynie Olkuskiej